A Larsen-megnyitás (más néven: Nimzowitsch–Larsen-támadás) egy olyan megnyitás a sakkban, melynek a kezdőlépése:

1. b3.

Nevét Bent Larsen dán sakkmesterről kapta. Aaron Nimzowitsch lett születésű dán nagymesterrel alkották meg közösen ezt a hipermodern megnyitást, amelyet gyakorta játszottak. Az A01 besorolást kapta a sakkmegnyitások enciklopédiájában.

A szárnyi nyitólépéssel világos vezérfutóját fianchettoba akarja tenni, amivel segít ellenőrizni a centrumot, és nyomást gyakorol a sötét királyszárnyra. Ez a későbbiekben nagyon irritáló lehet sötét számára.

Népszerűsége 
Az 1. b3 nem olyan népszerű, mint 1. g3 (Benkő-megnyitás), ami előkészíti a rövid sáncot. A lehetséges 20 nyitólépés közül a hatodik legnépszerűbb, míg az 1. g3 (az ötödik) körülbelül háromszor olyan kedvelt.

Larsen a rendhagyó megnyitásokat jobban kedvelte, mert szerinte ezzel a járatlan úton jobban előtérbe kerülnek a saját képességek, mintha már a betanult nyitásokat használná, aminek kiszámítható az eredménye. A megnyitás népszerűtlensége abból ered, hogy 1. g3 után a királyoldali fianchettot c4-gyel lehet erősíteni, míg 1. b3, majd Fb2 után f4-gyel legyengülne a királyállás.

A fő elágazások
Sötét sok lehetőség közül választhat. A legelterjedtebbek:

I. Modern változat: 1. … e5 2. Fb2 Hc6 3. e3 d5 4. Fb5 Fd6 5. f4.

II. Klasszikus változat: 1. … d5, melyből vagy 2. Hf3 (ami átmegy a Nimzoindiai védelembe), vagy 2. Fb2 c5 3. e3 Hc6 4. Fb5 Fd7 5. Hf3 Hf6 6. o-o e6 7. d3 Fd6 lépések következnek.

III. Indiai változat: 1. … Hf6 2. Fb2 g6 3. F×f6 e×f6 4. d4 vagy 4. c4

IV. Angol változat: 1. … c5 2. c4 vagy 2. e4 folytatással átváltunk az Angol megnyitásba.

V. Holland változat: 1... f5, melyre a leggyakoribb válasz 2. Hf3.

Kevésbé gyakran használtak:

1...e6, mellyel a Francia védelembe megy át;

1...c6, amivel a Caro–Kann-védelembe megy át;

1...b6, a szimmetrikus változat;

1...b5, a lengyel változat.

Források
A01 Larsen-megnyitás
ECO A01: Nimzovich–Larsen-támadás

Sakkmegnyitások